Klausnitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Klausnitzer (* 1939), deutscher Entomologe
 Cora Klausnitzer (* 1987), deutsche Hörfunkmoderatorin und Redakteurin
 Erich Klausnitzer (1902–1993), deutscher Schriftsteller und Maler
 Isabella Klausnitzer (* 1957), österreichische Journalistin
 Rudolf Klausnitzer (* 1948), österreichischer Intendant und Journalist
 Ulrich Klausnitzer (* 1963), deutscher Naturwissenschaftler
 Wolfgang Klausnitzer (* 1950),  deutscher Fundamentaltheologe

Siehe auch:

 Clausnitzer